

События 
 21 марта — подписан Эдикт о веротерпимости Турцией, что позволило евреям вернуться в Святую землю.
 23 марта — берёт начало Календарь бахаи (1844 год н. э. = 1-й год эры бахаи)
 В ночь с 22 мая на 23 мая Баб (Сейид Али Мухаммад) из Шираза объявил о себе как о Явителе новой религии Баби. (Бахаи)
 24 мая С. Морзе послал свою первую телеграмму с текстом «Вот что творит Бог» (из Книги Чисел Библии)
 8 июня — Сенат США проголосовал против проекта договора о присоединении Техаса.
 12 августа — французская армия, преследуя силы Абд-аль-Кадира, разбила войско султана Марокко на реке Исли.
 22 октября — религиозное событие, получившее название «Великое разочарование».
 17 декабря — в ходе восстания свергнут и бежал диктатор Мексики генерал Антонио Лопес де Санта-Анна. В январе 1845 года он выслан в Гавану. Временным президентом стал Хосе Хоакин де Эррера.
 Французский психиатр Жак Жозеф Моро де Тур проводил исследования по воздействию гашиша на психику, основав «Клуб Ассасинов» (1844—1849), членам которого предлагал принимать гашиш и давамеск.

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1844 году

 11 января — Амеде Болле, французский изобретатель.
 9 февраля — Анатолий Фёдорович Кони, русский юрист, литератор и общественный деятель, член Государственного совета (ум. 1927).
 18 марта — Николай Андреевич Римский-Корсаков, русский композитор, дирижёр, музыкальный критик (ум. 1908).
 19 марта — Минна Кант, финская писательница (ум. 1897).
 30 марта — Поль Верлен, французский поэт (ум. 1896).
 16 апреля — Анатоль Франс (настоящее имя Анатоль Франсуа Тибо), французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1921 года (ум. 1924).
 21 мая — Анри Руссо, французский художник (ум. 1910).
 23 мая родился Абдул-Баха, сын Бахауллы (Бахаи).
 1 июня — Василий Дмитриевич Поленов, выдающийся русский художник (ум. 1927).
 6 июня — Константин Аполлонович Савицкий, русский художник (ум. 1905).
 5 августа — Илья Ефимович Репин, великий русский художник и живописец (ум. 1930).
 17 августа — Елизавета Николаевна Водовозова (урождённая Цевловская), русская детская писательница (ум. 1923).
 15 октября — Фридрих Ницше, выдающийся немецкий философ, один из создателей «философии жизни» (ум. 1900).
 22 октября — Сара Бернар, французская актриса (ум. 1923).
 7 ноября — Арсений Иванович Введенский, русский литературный критик, библиограф, историк литературы (ум. 1909).
 8 декабря — Эмиль Рено, французский учитель и создатель первого мультипликационного фильма (ум. 1918).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1844 году
 27 января — Шарль Нодье, французский писатель.
 15 февраля — Генри Эддингтон, премьер-министр Великобритании в 1801 — 1804 годах (род. 1757).
 26 мая — Жак Лаффитт, французский банкир, политик и государственный деятель, премьер-министр Франции в 1830 — 1831 годах (род. 1767).
 27 июня — Джозеф Смит (род. 1805), американский религиозный деятель, основатель и первый президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, основатель движения Святых последних дней, кандидат в президенты США.
 11 июля — Евгений Баратынский, русский поэт.
 29 июля — Моцарт, Франц Ксавьер, композитор и пианист, сын Вольфганга Амадея Моцарта.
 21 ноября — Крылов, Иван Андреевич, русский писатель-басенник.

См. также

Примечания